Die Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 22. Dezember 2000 gegründet und umfasst 35 Gemeinden. Der Verwaltungssitz liegt in der Stadt Valenciennes.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Valenciennes Metropole
Département Nord
Gegründet 2000